Floridatragulinae es una subfamilia extinta de mamíferos artiodáctilos de la familia Camelidae. De hábitos herbívoros, habitaron América del Norte y del Centro durante el Mioceno. Se hallaron fósiles en Panamá, México y Estados Unidos (en Texas y Florida). Se caracterizaban por tener hocicos alargados, en el caso de los Poebrotherium estos eran moderados, y en el caso de los Floridatragulus excesivos.

Taxonomía 
Esta subfamilia comprende:
 ? Poebrotherium Wilson, 1974
 ? Poebrotherium franki Wilson, 1974
 Aguascalientia Stevens 1977
 Aguascalientia minuta Rincón et al., 2012
 Aguascalientia panamaensis Rincón et al., 2012
 Aguascalientia wilsoni Dalquest & Mooser, 1974
 Floridatragulus White, 1940
  Floridatragulus dolichanthereus White, 1940
  Floridatragulus hesperus Patton, 1969
  Floridatragulus nanus Patton, 1969
  Floridatragulus texanus Patton, 1969

Filogenia 
El siguiente cladograma está basado en un análisis cladístico publicado en 2012 por Rincón  et al.:

Referencias 

 
Mamíferos del Mioceno